Слов'янськ — місто, колишній районний центр у Донецькій області, колишнє Тор
 Слов'янськ-на-Кубані — місто, районний центр у Краснодарському краї Росії
 Слов'янськ — історична російська назва міста Нікополь у 1776–1781 роках
 Слов'янськ — залізнична станція Лиманської дирекції Донецької залізниці